François de Hérain (1877-1962), peintre, sculpteur et graveur français ;
 Pierre de Hérain (1904-1972), réalisateur français.